Le vignoble ;
 Gérard Vignoble (1945-2022), homme politique français ;